Yuki Kobayashi (jap. , Kobayashi Yuki; * 1. November 1987 in Tsunan, Präfektur Niigata) ist eine japanische Skilangläuferin.

Werdegang 
Kobayashi nimmt seit 2005 vorwiegend am Far East Cup teil. Dabei holte sie bisher 19 Siege (Stand:Saisonende 2016/17) und belegte 2010/11, 2012/13 und 2016/17 den dritten Platz in der Gesamtwertung. 2011/12, 2013/14, 2014/15 und 2015/16 gewann sie den Cup. Ihr Weltcupdebüt hatte sie im März 2008 in Bormio, welches sie auf dem 58. Platz über 2,5 km Freistil beendete. Ihre ersten Weltcuppunkte holte sie im Dezember 2010 in La Clusaz mit dem 28. Rang im 15-km-Massenstartrennen. Im Februar 2011 gewann sie bei den Winter-Asienspielen jeweils die Bronzemedaille über 10 km Freistil und im Teamsprint und die Silbermedaille mit der Staffel. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2011 in Oslo belegte sie den 42. Platz im Skiathlon, den 27. Rang im 30-km-Massenstartrennen und den 10. Platz mit der Staffel. Im März 2013 erreichte sie in Oslo mit dem 19. Platz im 30-km-Massenstartrennen ihr bisher bestes Weltcupeinzelergebnis. Ihre beste Platzierung bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2013 im Val di Fiemme war der 35. Platz im 30-km-Massenstartrennen. Im Januar 2014 wurde sie japanische Meisterin über 5 km klassisch und im 5-km-Verfolgungsrennen. Bei den japanischen Meisterschaften 2015 in Tōkamachi siegte sie im 10-km-Skiathlonrennen. Bei den nachfolgenden nordischen Skiweltmeisterschaften 2015 in Falun belegte sie den 34. Platz im Skiathlon, den 30. Rang im 30-km-Massenstartrennen und den 11. Platz über 10 km Freistil. Im März 2016 siegte sie in Sapporo bei den japanischen Meisterschaften im 30 km Massenstartrennen und im Skiathlon. In der Saison 2016/17 errang sie den 50. Platz bei der Weltcup-Minitour in Lillehammer und den 49. Platz beim Weltcup-Finale in Québec. Im Januar 2017 wurde sie in Tōkamachi japanische Meisterin im Skiathlon. Im folgenden Monat erreichte sie in Pyeongchang mit dem zehnten Platz im Skiathlon ihre erste Top Zehn Platzierung im Weltcupeinzel. Bei den Winter-Asienspielen 2017 in Sapporo holte sie im 15-km-Massenstartrennen, über 10 km Freistil, mit der Staffel und über 5 km klassisch jeweils die Goldmedaille. Im Februar 2018 siegte sie beim Sapporo International Ski Marathon über 50 km.

Erfolge

Weltcup-Statistik

Siege bei Continental-Cup-Rennen

Far-East-Cup-Gesamtplatzierungen

Weblinks 
 Persönliches Blog (japanisch)
 
 Gifu Hino Jidōsha KK: Skimannschaft (japanisch)

Einzelnachweise 

Skilangläufer (Japan)
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Asienspielesieger (Skilanglauf)
Japanischer Meister (Skilanglauf)
Universiadeteilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2009
Japaner
Geboren 1987
Frau